Wawrzeńczyce ist der Name folgender Orte in Polen:

 Wawrzeńczyce (Mietków), Dorf im Powiat Wrocławski in der Wojewodschaft Niederschlesien, siehe Gmina Mietków
 Wawrzeńczyce, Dorf und Gemeindesitz im Powiat Krakowski in der Wojewodschaft Kleinpolen, siehe Gmina Igołomia-Wawrzeńczyce